

Cinema 
 Danger Zone – film del 1951 diretto da William Berke
 Danger Zone – film del 1996 diretto da Allan Eastman

Musica 
 Danger Zone – album di Sammy Hagar del 1980
 Danger Zone – traccia dell'album Metal Health dei Quiet Riot del 1983
 Danger Zone – album dei Sinner del 1984
 Danger Zone – traccia dell'album Too Tough to Die dei Ramones del 1984
 Danger Zone – traccia della colonna sonora di Top Gun di Kenny Loggins del 1986
Danger Zone – hard rock band italiana

Altro 
 Danger Zone – videogioco